Saint Cyriaque désigne plusieurs saints des Églises chrétiennes.

Saints catholiques et orthodoxes
Par ordre chronologique de décès présumé :
 Cyriaque d'Ostie (),  ou Quiriace, évêque d'Ostie ; célébré le 23 août.
 Cyriaque de Pergé († vers 300), avec ses compagnons Léonce, Attios, Alexandre, Cindée, Mnisithée, Minnaios, Caton, Eukléos, martyrs sous Dioclétien à Pergé en Pamphylie ; célébrés le . 
 Cyriaque d'Urusi († vers 300 ou 304 ou 305), ou Syriacus ou Cyriacus, martyr légendaire d'Afrique, à Urusi (Tunisie) avec sa sœur Paula ; célébrés localement le 20 juin ou à Malaga le 18 juin.
 Cyriaque de Trèves († 303), ou Quiriace, saint auxiliaire, acolyte de saint Maximin de Trèves ; célébré le 6 mars. 
 Cyriaque de Rome († vers 303 ou 306), et ses vingt-trois compagnons dont Large, Crescentien, Memmie, Julienne, Smaragde, martyrs à Rome ; célébrés le 8 août.
 Cyriaque de Cappadoce (),  (ou Dominique) et Cappadoce, frère de saint Platon, martyrs en Cappadoce avec saint Antiochus, le médecin ; célébrés le  16 juillet ? 
 Cyriaque de Jérusalem , évêque mort torturé sous Julien ; célébré le 28 octobre ou le .
 Cyriaque l'Anachorète († 556), anachorète palestinien ; célébré le 29 septembre. 
 Cyriaque de Constantinople († 606), ou Kyriakos, patriarche œcuménique de Constantinople de 595 à sa mort en 606, successeur de saint Jean le Jeûneur ; célébré le 27 octobre. 
 Cyriaque de Bonivicini († 1030), abbé du monastère de Bonivicini, près de Cosenza en Calabre ; célébré le 19 septembre.

Saints et bienheureux catholiques 
 Cyriaque Elie de la Sainte Famille Chavara († 1871), bienheureux, prêtre de rite syro-malabar ; célébré le 3 janvier.

Saints orthodoxes
 Cyriaque de Kargopol († 1402), higoumène, fondateur du monastère de la Dormition ; célébré le 28 avril.
 Cyriaque de Tăzlau († vers 1660), ascète hésychaste roumain qui eut de nombreux disciples ; célébré le 31 décembre.
 Cyriaque de Bisericani († 1730), ermite roumain (Bisericani est une localité de Moldavie, proche de Piatra Neamt) ; célébré le 31 décembre.

Références